Slovo petit má více významů:

 petit – žalobní návrh
 petit (typografie) – velikost písma
 Petit Châtelet – bývalá pařížská pevnost a věznice
 Petit Motet – žánr církevní (duchovní) komorní hudby z období baroka
 Petit Palais – galerie a muzeum výtvarného umění v Paříži
 Le Petit Parisien – francouzský deník, který vycházel mezi lety 1876 a 1944
 Petit-Pont – malý most v Paříži
 Petit (fotbalista)  (* 1976) – portugalský fotbalista, rodným jménem Armando Gonçalves Teixeira

Francouzské příjmení Petit nosí více osobností:

 Arnaud Petit (* 1971) – francouzský horolezec, horský vůdce a bývalý reprezentant ve sportovním lezení
 Emmanuel Petit (* 1970) – bývalý francouzský fotbalový záložník a reprezentant
 François Petit (* 1975) – francouzský horolezec a mistr světa ve sportovním lezení, bratr Arnauda
 François Petit (herec) (* 1971) – americký herec
 Karine Petit – francouzská judistka
 Lucien Petit-Breton – francouzský cyklista
 Michel Petit (* 1964) – kanadský hokejový obránce
 Philippe Petit (* 1949) – francouzský akrobat
 Pierre Petit (1832–1909) – francouzský litograf a portrétní fotograf
 Pierre Petit (astronom) (1594–1677) – francouzský astronom, fyzik a matematik

Externí odkazy 
 

Francouzská příjmení